Marzel ist ein männlicher Vorname und ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Vorname Marzel ist eine Variante des Vornamen Marcel, der auf den lateinischen Namen Marcellus zurückgeht.

Namensträger 
 Marzel Becker, deutsche Radiomoderator und Geschäftsführer von Radio Hamburg
 Marzel von Zoltowski (1850–1925), deutscher Politiker und Reichstagsabgeordneter (Polnische Fraktion)

Familienname 
 Baruch Marzel (* 1959), israelischer Politiker (Jüdische Nationale Front)

Männlicher Vorname
Familienname